Сан Антонио Нумеро Уно има више значења:

 Сан Антонио Нумеро Уно (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Антонио Нумеро Уно (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику